Yet another Conference (YaС) («ещё одна конференция», произносится «як») — ежегодная технологическая конференция, проводимая российской компанией «Яндекс» с 2010 года. Среди обсуждаемых тем:
 компьютерная безопасность;
 программирование;
 математика в компьютерных науках;
 проблемы систем хранения и обработки данных;
 медицинские технологии
 умная городская среда
 и другие темы.

Проходит осенью. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. В целом YaС нацелена на продвинутых слушателей, обладающих знаниями в сфере информатики и математики выше среднего; выступления проходят на русском и английском языках.

Название собраний — аллюзия на расшифровку слова «ндекс» — et other iner («ещё один индексатор»).

YaС-2010 

Прошла 1 октября 2010 года в Центре международной торговли. О мероприятии было объявлено в день программиста (в начале сентября). В конференции приняли участие докладчики «Яндекса», «Google», «ABBYY», «Intel», «Oracle», «Skype», «Spirit», «SUP», «Yahoo!».

Тематика докладов:
 тестирование нагрузок;
 системы хранения данных;
 обработка данных мультимедиа;
 статистика и рейтинги (на примере LiveJournal.com);
 web mining.

YaС-2011 

Прошла 19 сентября 2011 года в 3‑х залах и множестве секций. Наряду с конференцией проходила и технологическая выставка.

Вместе с сотрудниками «Яндекса» в мероприятии приняли участие работники «Google», «Facebook», «Opera Software», «Kaspersky Lab», «Cloudera», «Нигма», «Shturmann», «Cloud9 IDE».

Среди значимых событий:
 описание специалистами Яндекс.Поиска технологии «Спектр»;
 новость об открытии API российской поисковой системой Нигма;
 рассказ о сервисе «Нигма-Математика»;
 доклад о системе мониторинга «Яндекса» «Juggler»;
 описание системы администрирования сервисов «Яндекса».

В конференции также принимали участие исследователи из университета Тель-Авива (доклад Лиор Вольфа о системе распознавания лиц) и ИСП РАН.

YaС-2012 

Состоялась 1 октября 2012 года в 75‑м павильоне Международного выставочного центра (ВВЦ/ВДНХ) в Москве.

На мероприятии выступали представители «Яндекс», «Parallels», «Opera Software», «Microsoft Research», «Nimbula», «Cloud9 IDE», «Google», «Cisco Systems», «Cogniance», «Adobe».

Основная тематика:
 облачные технологии;
 интернет-математика;
 системное администрирование;
 разработка приложений под ОС «Андроид».

Ключевым событием стало выступление генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа и объявление о выходе «Яндекс.Браузера» — браузера собственной разработки.

Выступил также представитель «Opera Software» — рассказал о технологии «Opera Turbo», которая будет использоваться в браузере «Яндекс».

Объявлено открытие собственного магазина приложений «Yandex.Store».

Среди прочих докладов:
 рассказ о системе «CRIU»;
 рассказ о новых разработках «Parallels» и «Microsoft Research».

YaС-2013 

На конференции, прошедшей 2 октября 2013 года, приняли участие более 50‑и докладчиков из «Яндекса» и других ИТ‑компаний, а также ведущие учёные. Выступили представители следующих крупных компаний: «Facebook», «Twitter», «Opera Software», «Etsy», «Cumulus Networks», «GitHub», «Cloudflare», «Open Compute», «Badoo», «MapBox», «Temboo», «Mellanox», «Mozilla Corporation» и других. На мероприятии «Яндекс» рассказал сразу о несколько инновационных решениях. Одно из них — платформа «Атом», позволяющая владельцам сайтов персонализировать вид веб‑страниц для каждого конкретного пользователя согласно данным, полученным от поисковика. Также были анонсированы: технология распознавания речи «Яндекс.СпичКит», облачная технология «Cocaine». Были сделаны обстоятельные доклады про разработки Яндекса — «Томита-парсер» (технология, позволяющая делать «выжимку» фактов из текста), хранилище «Elliptics»; также был интересный рассказ об анализе неявных предпочтений пользователей и использовании его результатов для улучшения формирования сниппетов документов в результатах поиска.

YaC-2014 

Событие проходило 30 октября 2014 года в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал Москва». Вместо привычного деления на секции в этот раз конференцию разделили на 6 «маршрутов»:
 «маршрут» разработки пользовательского интерфейса;
 «маршрут» программно-административной части;
 «маршрут» безопасности;
 «маршрут» администрирования;
 «маршрут» мобильных разработчиков и
 «маршрут» исследователей.

Ключевую часть составило представление новых продуктов компании:
 приложения «Диктовка» для набора и редактирования текста голосом;
 бета-версии Яндекс.Браузера для ОС «Линукс».
Также рассказано о новых возможностях системы «Яндекс.Метрика».

YaС/m 

Yet another Conference on Marketing, или YaС/m, конференция по цифровому маркетингу, аналитике и работе с данными в электронной коммерции.

YaС/m-2013 

Состоялась 16 мая 2013 года в Москве. На мероприятии была представлена новая поисковая платформа «Яндекса» — «Острова». Среди прочих обсуждаемых тем:
 большие данные в рекламе;
 адаптивные интерфейсы;
 ранжирование товаров;
 структурирование данных в интернет-магазинах;
 оптимизация в реальном времени;
 и другие.

Присутствовали представители следующих компаний — «FutureLabs», «Викимарт», «Lamoda», «Видео Интернешнл», «Receptive» и других.

YaС/m-2014 

Состоялась 5 июня 2014 года. Конференцию предварил традиционный секретный доклад «Яндекса» — на этот раз о новых возможностях Яндекс.Маркета, пользователи которого теперь могут покупать товары напрямую, не переходя на сайт интернет-магазина, и получать товар курьерской службой «Мультишип». Состоялась презентация «Яндекс.Книги» Дмитрия Соколова-Митрича. В конференции принимали участие компании «500 Startups», «Ozon.ru», «VisualDNA Russia» и другие.

YaС/m-2015 
Состоялась 4 июня 2015 года. В рамках основного доклада была представлена новая служба Яндекс.Радио — рекомендательный музыкальный сервис. В качестве докладчиков выступили представители компаний «Билайн», Data Insight, Calltouch, Repka.UA, Bookmate, Flocktory, K50. Среди обсуждаемых тем — большие данные и наука о данных.

YaС/m-2016 
Состоялась 29 июня 2016 года. В числе основных тем — алгоритмические решения в коммуникациях, автоматизированные и персонализированные средства доставки рекламных сообщений и аналитические инструменты для оценки их работы.. Ключевой доклад — представление новой службы ЯндексАудитории, нацеленной прежде всего на маркетологов. Кроме того, компания продемонстрировала уровень работы своих нейросетей, представив сборник стихов, написанных в подражание Егору Летову. В результате получился целый альбом под названием «Нейронная оборона», написанием музыки к которому и исполнением песен занялись сами сотрудники Яндекса.

YaС-2017 

Прошла 30 мая 2017 года. К традиционной тематике цифровых технологий и маркетинга добавилась тема - Технологии медицины. 
В начале конференции прозвучала музыка, написанная нейросетью «Яндекса».

Среди значимых событий: 

 Представлена платформа Яндекс.Дзен;
 Запуск сервиса Яндекс.Здоровье;
 Открытие доступа к API  Яндекс.Погоды.

YaС-2018 

Конференция прошла 29 мая 2018 года в  спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец» и была посвящена, в том числе, умной городской среде. 

Среди значимых событий:

 Представление Яндекс.Станции с встроенным голосовым помощником Алиса;
 Запуск платформы Яндекс.Диалоги;
 Запуск единой подписки на все сервисы - Яндекс.Плюс;
 Анонс премиальных автомобилей в каршеринге Яндекс.Драйв.

Во время конференции на площадке перед спорткомплексом проводился тест-драйв беспилотного такси.

YaС-2019 
Конференция прошла 23 мая 2019 года в Мегаспорт арена и была посвящена, в том числе, умному дому.

Среди значимых событий:

 Представлен медиаплеер «Яндекс.Модуль», позволяющий просматривать «Яндекс.Видео» и запускать «Яндекс.Эфир» на большом экране ;
 Представлен видеоканал Мой эфир ; 
 Представление стартового набора устройств для умного дома;
 Представление новых возможностей Алисы для управления умным домом;
 Запуск сети «облачных ресторанов»;
 Семейная подписка «Яндекс.Плюс» ;
 Анонсировано появление на дорогах 100 беспилотных машин в 2019 году;
 Анонс появления осенью 2019 года новой версии «Яндекс.Авто», интегрированной с системами автомобиля.

Аркадий Волож на конференцию приехал на беспилотнике.
Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» исполнили симфонию, написанную Кузьмой Бодровым и нейросетью «Яндекса».

YaC/e-2020 
10 ноября 2020 года прошла большая онлайн-конференция Яндекса Yet another Conference / on Education (YaС/e). 

Яндекс пригласила на неë всех, кого волнует гуманистическое, технологичное современное образование и кому интересно принять участие в дискуссии о его будущем.

Проектирование образовательного опыта на цифровых платформах, геймификация с помощью технологий, разработка школьных, вузовских и взрослых обучающих программ, возможность сохранить живое общение в «дистанте», а также освобождение времени учителей от рутины на поиск индивидуальных траекторий для учеников — вот только часть тем, которые будут обсуждаться на YaС/e.

На онлайн-конференции были предусмотрены разные форматы участия, в том числе доклады, дискуссии и вебинары. К участию в конференции были приглашены все, кто учит и учится сам, разрабатывает дизайн курсов и отвечает за их реализацию на государственном уровне, исследует психологию обучения и занимается педагогической практикой.

Открылся YaС/e докладом генерального директора Яндекса в России Елены Буниной. Затем приглашённые спикеры поделились своим практическим опытом в разных областях образовательного процесса. Среди выступающих — директор по педагогике французской школы программирования École 42 Оливье Крузе, директор «Новой школы» Кирилл Медведев, заместитель директора «Европейской гимназии» Наргиз Асадова. Они рассказали об опыте перехода на дистанционный формат, практической стороне цифровизации образования и гуманизации образовательного опыта с помощью технологий.

Примечания

См. также 

 Google I/O

Ссылки 
 Официальный сайт конференции
 Yet another Conference 2010
 Yet another Conference 2011
 Yet another Conference 2012

Конференции по информатике
Яндекс
Веб 2.0